

Plaatsen 
 Laverton (West-Australië), een plaats in West-Australië
 Shire of Laverton, een lokaal bestuursgebied in West-Australië
 Laverton (Victoria), een plaats in Victoria in Australië
 Laverton (North Yorkshire), een plaats in North Yorkshire in Engeland
 Laverton (Gloucestershire), een plaats in Gloucestershire in Engeland

Fauna 
 Fissarena laverton, een spinnensoort